Джон МакАллистер Скофилд (;  — ) — американский военный деятель, который занимал несколько главных постов в армии Союза во время Гражданской войны в США. Позднее он служил в качестве военного министра США и главнокомандующим армии США.

Ранние годы 
Скофилд родился в Джерри, Нью-Йорк, в семье Джеймса Скофилда и Каролины Макаллистер. Его брат, Джон Уилер Скофилд, впоследствии разработает револьвер, известный как «Револьвер Скофилда».

В 1853 году он окончил академию Вест-Пойнт седьмым из курса в 52 кадета, и был определён в артиллерию во временном звании младшего лейтенанта. В последний год обучения его обвинили в том, что он, будучи помощником профессора математики, допускал в своём классе оскорбительные шутки. Скофилда отчислили из академии, но он обратился за помощью к военному секретарю и при его содействии офицеры академии проголосовали за возвращение Скофилда. Против голосовал только Джордж Томас, в будущем — генерал и командир Скофилда. Существует предположение, что послевоенный конфликт Скофилда и Томаса начался именно в это время.

Скофилд прослужил два года в артиллерии, с 1855 по 1860 год служил в Вест-Пойнте ассистентом профессора экспериментальной философии, а с 1860 по 1861 год работал профессором физики в университете Вашингтона в Сент-Луисе, Миссури.

Гражданская война 

Когда началась война, Скофилд стал майором в полку миссурийцев-волонтёров и служил начальником штаба генерал-майора Натаниэля Лайона, пока Лайон не погиб в сражении при Уилсонс-Крик в августе 1861 года. Скофилд хорошо проявил себя в том сражении и в 1892 году ему присвоили Медаль Почёта за храбрость в тот день.

21 ноября 1861 года Скофилда повысили до бригадного генерала, а 29 ноября 1862 — до генерал-майора. С 1861 по 1863 год он командовал различными частями на Транс-Миссисипском театре, в основном — трёхдивизионной Пограничной Армией. Однажды он был отстранен от службы на востоке из-за конфликта с его командиром Сэмюэлем Кертисом.

17 апреля 1863 года он стал командовать 3-й дивизией XIV корпуса Камберлендской армии. В 1864 году стал командиром Огайской армии (после травмы у Джона Фостера) и участвовал в битве за Атланту под руководством Шермана. В сражении при Ресаке его фронтальная атака позиций противника провалилась, но в сражении у горы Кеннесо именно наступление его корпуса создало реальную угрозу Теннессийской армии и заставило Джонстона оставить позиции.

После падения Атланты Шерман отправился на Восток, а армию Скофилда оставил в Теннесси, подчинив Джорджу Томасу. 30 ноября Джон Белл Худ атаковал Скофилда, что привело к сражению при Франклине, но Скофилд сумел скрыться и присоединиться к армии Томаса. 15—16 декабря Скофилд разделил с Томасом славу победы при Нэшвилле. Однако, перед сражением Скофилд интриговал против Томаса, отправлял Гранту компрометирующую информацию о Томасе, надеясь занять его место. За свои действия под Франклином он получил (30 ноября) звание бригадного генерала регулярной армии и временное звание генерал-майора (13 марта 1865).

Послевоенная деятельность 
После войны Скофилд был послан с дипломатической миссией во Францию, чтобы разобраться с фактом присутствия французских войск в Мексике. Во время реконструкции президент Эндрю Джонсон направил его служить военным губернатором Вирджинии.

С июня 1868 года по март 1869 года он служил военным министром. Это произошло после того, как президент Джонсон вынудил уйти в отставку Эдвина Стэнтона. Скофилд служил временно исполняющим обязанности, пока Сенат не утвердил на эту должность Аарона Роулинса. В 1870 году он опубликовал статью с критикой действий генерала Джорджа Томаса во время войны, который умер во время написания ответа.

В 1873 году военный министр Уильям Белкнап поручил ему секретное задание — выяснить стратегический потенциал присутствия США на Гавайских островах. В рапорте Скофилд советовал основать военно-морской порт в бухте Перл-Харбор.

C 1876 года Скофилд служил суперинтендантом академии Вест-Пойнт. В 1878 году президент Хейс попросил его возобновить следствие по делу генерал-майора Джона Портера, который был обвинён трибуналом в трусости и неповиновении во время Второго сражения при Бул-Ране. Комиссия Скофилда привлекла к следствию множество новых свидетелей, в том числе из генералов Конфедерации, и пришла к заключению, что Портер был невинно осуждён, и что его действия на самом деле спасли всю федеральную армию от разгрома, к которому вели её некомпетентность генералов Макдауэлла и Поупа.

С 1888 года до отставки в 1895 году Скофилд служил главнокомандующим армии США. 4 марта 1869 года он стал генерал-майором, а 5 февраля 1895 года — генерал-лейтенантом. Он ушёл в отставку 29 сентября 1895 года, достигнув предельно допустимого на службе возраста — 64 года.

Он умер в Сент-Августине во Флориде и был похоронен на Арлингтонском кладбище. В 1897 году были опубликованы его мемуары: «Сорок шесть лет в армии». До своей смерти Скофилд был последним живым представителем кабинета Эндрю Джонсона.

Вручение Медали Почёта 

Майор, 1-й миссурийский пехотный полк. Место и время: при Вильсонс-Крик, август 10, 1861. Поступил на службу: в Сен-Луисе. Родился: 29 сентября 1831 в Джерри, Нью-Йорк. Дата вручения: 2 июля 1892.
Обоснование:
 Доблестно вел полк в успешную атаку на противника.

Скофилд сам себя рекомендовал к награждению, когда служил Военным Секретарем (1868—1869). Историк Бенсон Бобрик писал: «он наградил сам себя Медалью Почёта (врученной в 1892) за незадокументированную доблесть при Вильсонс-Крик»

Примечания

Литература 
 
 Bobrick, Benson. Master of War: The Life of General George H. Thomas. New York: Simon & Schuster, 2009. ISBN 978-0-7432-9025-8.
 Eicher, John H., and David J. Eicher. Civil War High Commands. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. ISBN 0-8047-3641-3.
 Einolf, Christopher J. George Thomas: Virginian for the Union. Norman: University of Oklahoma Press, 2007. ISBN 978-0-8061-3867-1.
 McDonough, James L. «John Schofield as Military Director of Reconstruction in Virginia.» Civil War History, September 1969, pp. 237—256.
 Schofield, John M. Forty-Six Years in the Army. Norman: University of Oklahoma Press, 1998. ISBN 978-0-8061-3080-4. First published 1897 by The Century Co.

Ссылки 
 Краткая биография Скофилда
 Биография на сайте Макаллистеров 

Выпускники Военной академии США
Суперинтенданты Военной академии США
Военные министры США
Генералы армии Союза
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище